Аманда Кетцер була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Жюлі Алар виграла титул, перемігши у фіналі Людмилу Ріхтерову з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Жюлі Алар (переможниця)
  Катарина Малеєва (1-ше коло)
  Чанда Рубін (1-ше коло)
  Лінда Гарві-Вілд (1-ше коло)
  Оса Карлссон (чвертьфінал)
  Зілке Маєр (2-ге коло)
  Леа Жирарді (1-ше коло)
  Стефані Роттьєр (півфінал)

Сітка

Посилання 
 Prague Open 1995 Draw

1995, одиночний розряд
Одиночний розряд